Девятая ракетка турнира — Саманта Стосур — победительница соревнований.

Прошлогодняя победительница — бельгийка Ким Клийстерс — не принимала участие в турнире.

Общая информация 
В 16-й раз подряд для победы в финальном матче будущей чемпионке потребовалось сыграть два сета.

Во второй раз играла Саманта Стосур в финале турнира Большого шлема и оба этих матча продлились два сета.

Победив в финале, Стосур довела число выигранных матчей на турнирах Большого шлема до отметки в 50 побед.

Три из четырёх турниров Большого шлема в сезоне-2011 выиграли теннисистки, ранее не выигрывавшие этот трофей. До этого года в последний раз подобное случалось в сезоне-2004.

Впервые с Уимблдона-1980 австралийка побеждает на турнире Большого шлема. На US Open представительницы этой страны не побеждали с 1973 года.

Лишь 92-ю строчку в рейтинге занимала Анжелика Кербер накануне турнира. Выход в полуфинал позволил немке совершить рывок в 58 позиций и обосноваться на лучшей в карьере позиции в классификации.

Серена Уильямс заплатит 2 тысячи долларов за оскорбление судьи во время финального матча Открытого чемпионата США. Директор комитета турниров Большого Шлема Билл Бэбкок посчитал, что «выходка Уильямс не дотягивает до тяжелого оскорбления», поэтому теннисистка, находившаяся с 2009 года под отложенной дисквалификацией за своё поведение, отделалась лишь штрафом.

Посев 

  Каролина Возняцки (Полуфинал)
  Вера Звонарёва (Четвертьфинал)  Мария Шарапова (Третий раунд)  Виктория Азаренко (Третий раунд)  Петра Квитова (Первый раунд)  Ли На (Первый раунд)  Франческа Скьявоне (Четвёртый раунд)
  Марион Бартоли (Второй раунд)
  Саманта Стосур (Титул)
  Андреа Петкович (Четвертьфинал)
  Елена Янкович (Третий раунд)  Агнешка Радваньская (Второй раунд)  Пэн Шуай (Четвёртый раунд)  Доминика Цибулкова (Второй раунд)  Светлана Кузнецова (Четвёртый раунд)  Ана Иванович (Четвёртый раунд)''

<ol start=17>
 Анастасия Павлюченкова (Четвертьфинал)
 Роберта Винчи (Третий раунд)
 Юлия Гергес (Третий раунд)
 Янина Викмайер (Второй раунд, отказ)
 Даниэла Гантухова (Первый раунд)
 Сабина Лисицки (Четвёртый раунд)
 Шахар Пеер (Второй раунд)
 Надежда Петрова (Третий раунд)
 Мария Кириленко (Четвёртый раунд)
 Флавия Пеннетта (Четвертьфинал)
 Луция Шафаржова (Третий раунд)
 Серена Уильямс ''(Финал)
 Ярмила Гайдошова (Второй раунд)
 Анабель Медина Гарригес (Третий раунд)
 Кайя Канепи (Второй раунд)
 Мария Хосе Мартинес Санчес (Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Кейси Деллакква (Первый раунд)
  Лорен Дэвис (Первый раунд)
  Мэдисон Киз (Второй раунд)
  Джилл Крейбас (Первый раунд)
  Алисон Риск ''(Первый раунд)

<ol start=6>
 Слоан Стивенс ''(Третий раунд)
 Серена Уильямс (PR, Финал)
 Джейми Хэмптон (Первый раунд, отказ)
 Алёна Бондаренко (PR, Первый раунд)
 Араван Резаи (Первый раунд)

 Победители квалификационного отбора 

  Лора Робсон (Второй раунд)
  Река-Луца Яни (Первый раунд)
  Сильвия Солер Эспиноса (Третий раунд)
  Карин Кнапп (Первый раунд)
  Ромина Опранди (Второй раунд)
  Галина Воскобоева (Первый раунд)
  Александра Возняк (Первый раунд)
  Михаэлла Крайчек ''(Второй раунд)

<ol start=9>
 Марина Эракович ''(Первый раунд)
 Екатерина Бычкова ''(Первый раунд)
 Виталия Дьяченко ''(Первый раунд)
 Александра Панова ''(Первый раунд)
 Урсула Радваньская (Первый раунд)
<li> Ноппаван Летчивакан (Первый раунд)
<li> Чжань Юнжань (Первый раунд)
<li> Стефани Форетц Гакон (Первый раунд)

Отказы от участия в турнире 

  Ким Клейстерс
  Алиса Клейбанова
  Динара Сафина

<ol start=4>
<li> Анна Чакветадзе
<li> Тимея Бачински

Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Джейми Хэмптон (Первый раунд)
  Мисаки Дой (Первый раунд)
  Аюми Морита (Первый раунд)

<ol start=4>
<li> Винус Уильямс (Второй раунд)
<li> Петра Цетковская (Второй раунд)
<li> Янина Викмайер (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды 
{{Турнир8-Теннис3
| RD1=Четвертьфиналы
| RD2=Полуфиналы
| RD3=Финал

| score-width=15
| team-width=190

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Каролина Возняцки
| RD1-score1-1=6| RD1-score1-2=7| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=10
| RD1-team2= Андреа Петкович
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=65
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=28/PR
| RD1-team3= Серена Уильямс
| RD1-score3-1=7
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=17
| RD1-team4= Анастасия Павлюченкова
| RD1-score4-1=5
| RD1-score4-2=1
| RD1-score4-3= 

| RD1-seed5= 
| RD1-team5=  Анжелика Кербер
| RD1-score5-1=6| RD1-score5-2=4
| RD1-score5-3=6| RD1-seed6=26
| RD1-team6= Флавия Пеннетта
| RD1-score6-1=4
| RD1-score6-2=6| RD1-score6-3=3

| RD1-seed7=9
| RD1-team7=  Саманта Стосур
| RD1-score7-1=6
| RD1-score7-2=6
| RD1-score7-3= 
| RD1-seed8=2
| RD1-team8=  Вера Звонарёва
| RD1-score8-1=3
| RD1-score8-2=3
| RD1-score8-3= 

| RD2-seed1= 1
| RD2-team1=  Каролина Возняцки
| RD2-score1-1=2
| RD2-score1-2=4
| RD2-score1-3= 
| RD2-seed2=28/PR
| RD2-team2= Серена Уильямс
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3= 

| RD2-seed3= 
| RD2-team3=  Анжелика Кербер
| RD2-score3-1=3
| RD2-score3-2=6
| RD2-score3-3=2
| RD2-seed4=9
| RD2-team4=  Саманта Стосур
| RD2-score4-1=6| RD2-score4-2=2
| RD2-score4-3=6| RD3-seed1=28/PR
| RD3-team1= Серена Уильямс
| RD3-score1-1=2
| RD3-score1-2=3
| RD3-score1-3= 
| RD3-seed2= 9
| RD3-team2=  Саманта Стосур| RD3-score2-1=6| RD3-score2-2=6| RD3-score2-3= 
}}

 Первые раунды 

 Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвёртый раунд

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= К. Возняцки
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Н. Льягостера
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А. Рус
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Е. Веснина
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= В. Кинг
| RD1-score05-1=6| RD1-score05-2=6| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Г. Арн
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= И. Бенешова
| RD1-score07-1=65
| RD1-score07-2=5
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=29
| RD1-team08= Я. Гайдошова
| RD1-score08-1=7
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=21
| RD1-team09= Д. Гантухова
| RD1-score09-1=2
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= П. Пармантье
| RD1-score10-1=6| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11={{Nowrap| А. Аманмурадова}}
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Т. Пашек
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= Д. Хэмптон
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=1r
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= Е. Балтача
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=5

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С. Эррани
| RD1-score15-1=5
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=15
| RD1-team16= С. Кузнецова
| RD1-score16-1=7| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= К. Возняцки
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= А. Рус
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= В. Кинг
| RD2-score03-1=6| RD2-score03-2=6| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=29
| RD2-team04= Я. Гайдошова
| RD2-score04-1=2
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05= 
| RD2-team05= П. Пармантье
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06={{Nowrap| А. Аманмурадова}}
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Е. Балтача
| RD2-score07-1=4
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=15
| RD2-team08= С. Кузнецова
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= К. Возняцки
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= В. Кинг
| RD3-score02-1=2
| RD3-score02-2=4
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03=
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=2
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=15
| RD3-team04= С. Кузнецова
| RD3-score04-1=6| RD3-score04-2=6| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= К. Возняцки
| RD4-score01-1=66
| RD4-score01-2=7
| RD4-score01-3=6
| RD4-seed02=15
| RD4-team02= С. Кузнецова
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=5
| RD4-score02-3=1
}}

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвёртый раунд

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=10
| RD1-team01= А. Петкович
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= Е. Бычкова
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=Q
| RD1-team03= В. Дьяченко
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=5
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Ц.Чжэн
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= К. Делльаква
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= А. Корне
| RD1-score06-1=7| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= И.-К. Бегу
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=18
| RD1-team08= Р. Винчи| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=31
| RD1-team09= К. Канепи
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Т. Танасугарн
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= К. Датэ
| RD1-score11-1=65
| RD1-score11-2=62
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= С. Солер
| RD1-score12-1=7| RD1-score12-2=7| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Юханссон
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3=5
| RD1-seed14= 
| RD1-team14={{Nowrap| К. Суарес}}
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=7

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= С. Халеп
| RD1-score15-1=6| RD1-score15-2=7| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=6
| RD1-team16= Н.Ли
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=5
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=10
| RD2-team01= А. Петкович| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3=6| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Ц.Чжэн
| RD2-score02-1=6| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= А. Корне
| RD2-score03-1=2
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=18
| RD2-team04= Р. Винчи
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=31
| RD2-team05= К. Канепи
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=2
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= С. Солер
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07={{Nowrap| К. Суарес}}
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=6
| RD2-seed08= 
| RD2-team08= С. Халеп
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-3=2

| RD3-seed01=10
| RD3-team01= А. Петкович
| RD3-score01-1=6| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=18
| RD3-team02= Р. Винчи
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= С. Солер
| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=4
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=

 Секция 3 

| RD4-score01-1=6| RD4-score01-2=6| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=16
| RD4-team02= А. Иванович
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3= 
}}

 Секция 4 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвёртый раунд

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=11
| RD1-team01= Е. Янкович
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= А. Риск
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Е. Докич
| RD1-score03-1=6| RD1-score03-2=6| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= О. Говорцова
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= П. Мартич
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=6
| RD1-seed06= 
| RD1-team06=
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3=4

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= А. Татишвили
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=17
| RD1-team08= А. Павлюченкова
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=32
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=3
| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М. Бартель
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Ш. Схеперс
| RD1-score11-1=7| RD1-score11-2=6| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= Э. Кеотавонг
| RD1-score12-1=5
| RD1-score12-2=3
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= М. Лучич
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=2
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= М. Эракович
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= Г. Воскобоева
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=4
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= Ф. Скьявоне
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=1
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=11
| RD2-team01= Е. Янкович
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Е. Докич
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= П. Мартич
| RD2-score03-1=4
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=4
| RD2-seed04=17
| RD2-team04=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Ш. Схеперс
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=3
| RD3-seed04=7
| RD3-team04= Ф. Скьявоне
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=7| RD3-score04-3=6| RD4-seed01=17
| RD4-team01=

 Секция 7 

 Секция 8 
{{Турнир16-Теннис3
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Третий раунд
| RD4=Четвёртый раунд

| score-width=15
| team-width=160

| RD1-seed01=14
| RD1-team01= Д. Цибулкова
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ш.Чжан
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=4
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= К. Закопалова
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=2
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= И. Фалькони
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6| RD1-score04-3=6| RD1-seed05= 
| RD1-team05= В. Долонц
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= В. Уильямс
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07=PR
| RD1-team07= А. Бондаренко
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=22
| RD1-team08= С. Лисицки
| RD1-score08-1=6| RD1-score08-2=6| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=30
| RD1-team09=
| RD1-score09-1=64
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= К. Кнапп
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= Л. Робсон
| RD1-score11-1=7| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А. Морита
| RD1-score12-1=65
| RD1-score12-2=0
| RD1-score12-3=r

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Л. Градецкая
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=0
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= К. Бондаренко
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= С. Форетц
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= В. Звонарёва
| RD1-score16-1=6| RD1-score16-2=6| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=14
| RD2-team01= Д. Цибулкова
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=3
| RD2-score01-3=5
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= И. Фалькони
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3=7

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= В. Уильямс
| RD2-score03-1= 
| RD2-score03-2= 
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=22
| RD2-team04=''' С. Лисицки
| RD2-score04-1=w
| RD2-score04-2=/
| RD2-score04-3=o

| RD2-seed05=30
| RD2-team05=

Примечания

Ссылки 
 

Взрослые